Яроши́нська — жіноча форма українського прізвища Ярошинський. Відомі носії:
 Ярошинська Алла Олександрівна (1953) — доктор філософії, політик, белетрист і публіцист. Народний депутат СРСР (1982–1992).
 Ярошинська Євгенія Іванівна (1868–1904) — українська письменниця, перекладач, етнограф, фольклорист, педагог, громадська діячка на Буковині.

Див. також 
 Ярошинський Богдан Харитонович
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ
слов'янські прізвища